Сувере́нный фонд, фонд национального благосостояния () — государственный инвестиционный фонд, финансовые активы которого включают акции, облигации, имущество, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты. Большинство суверенных фондов финансируется, как правило, за счёт части доходов от экспорта. Самым известным фондом с самыми большими активами (более $1 трлн) является Государственный пенсионный фонд Норвегии.

Понятие 
Термин sovereign wealth fund был впервые использован в 2005 году Andrew Rozanov в статье «Who holds the wealth of nations?» в «Central Banking journal». В первоначальной версии термин использовался для описания сдвига от традиционного управления резервами к управлению суверенным благосостоянием, а уж затем стал широко применяться для обозначения покупательной способности мировой бюрократии.

Риски и специфика 
Существует несколько причин почему рост суверенных фондов привлекает пристальное внимание правительств стран в которых работают суверенные фонды других государств.
 Рост активов суверенных фондов может иметь существенное влияние на некоторые фондовые рынки.
 Некоторые страны беспокоит, что иностранные инвестиции суверенных фондов поднимают вопросы национальной безопасности, поскольку целью инвестиций может быть получение контроля над стратегически важными отраслями и, соответственно, получения политических выгод, а не финансовых. Эти опасения привели ЕС к рассмотрению вопроса о применении «золотых акций» для блокирования определённых иностранных инвестиций. Однако эта стратегия была отклонена ЕС из-за страха возродить международный протекционизм. В США эти опасения были учтены в  к  от 1988 года, а все вопросы решаются Committee on Foreign Investment in the United States.
 Непрозрачность суверенных фондов также заботит инвесторов и регуляторов. Например, размер и источники формирования фондов, инвестиционные цели, внутренний аудит, раскрытие связанных сторон и владение частных инвестиционных фондов. Многие из этих опасений были рассмотрены в Santiago Principles МВФ, которые установили общие стандарты прозрачности, независимости и управления.
 Суверенные фонды неоднородны в отличие от центральных банков или государственных пенсионных фондов. Хотя они и имеют ряд общих интересных и уникальных признаков. Это делает их особыми и потенциально ценными инструментами для достижения определённых макроэкономических целей.

Крупнейшие суверенные фонды 

** Наилучшая оценка

Примечания